Ruslands håndboldlandshold er det russiske landshold i håndbold. Det kontrolleres af det russiske håndboldforbund, Sojuz gandbolistov Rossii. Rusland er udpeget af det internationale håndboldforbund, International Handball Federation og det europæisk håndboldforbund, European Handball Federation som arvtageren af Sovjetunionens resultater frem til 1990 og af det forenede hold ved OL i 1992. Det forenede hold bestod af atleter (deriblandt håndboldspillere) fra tolv af de femten tidligere Sovjetrepublikker. Estland, Letland og Litauen deltog som selvstændige nationer.

Ruslands, Sovjetunionens og det forenede holds resultater

OL

VM

EM

Seneste trup 
Truppen til: VM i håndbold 2017 

Træner:  Dmitrij Torgovanov

Referencer

Eksterne henvisninger 

Herrehåndboldlandshold
Håndboldlandshold (herrer)